Jack Evans peut désigner :
 Jack Evans (1982), catcheur américain ;
 Jack Evans, (1928-1996), défenseur et entraîneur de hockey sur glace canadien.